

Astronomia
 10506 Rydberg – asteroide della fascia principale
 Cratere Rydberg – cratere lunare

Persone
 Anders Rydberg – calciatore svedese
 Emilia Rydberg, nota come Emilia – cantante svedese
 Johannes Rydberg – fisico e matematico svedese
 Viktor Rydberg – scrittore e filosofo svedese